Nanjing pode ser:
 Nanjing, também chamada de Nanquim, uma cidade chinesa.
 Nanjing Automobile Group, uma montadora de veículos chinesa.

Desambiguação